O Kniaz Potemkin Tavricheskiy foi um navio de guerra da Frota do Mar Negro da Rússia. Foi construído nos estaleiros de Nikolayev em 1898 e entrou ao serviço em 1904. Foi batizado em homenagem a Gregório Alexandrovich Potemkin, um militar do século XVIII. A construção do navio foi baseada no couraçado  e numa versão modernizada da Classe Peresvet.

Este navio tornou-se famoso devido à revolta da sua tripulação, que nele ocorreu em Junho de 1905.
Depois do domingo sangrento, o ençourado Potemkin, da esquadra do mar negro fez levantes militares e acarretou o czar a assinar o Tratado de Portsmouth.

Após a revolta o navio mudou de nome para Panteleimon, a partir de São Pantaleão, tendo voltado ao nome original em fevereiro de 1917. A seguir à Revolução de Outubro, seu nome foi alterado definitivamente para Boretz za Svobodu. Em 1918 foi capturado em Sebastopol pelo Exército alemão, sendo mais tarde recapturado ao Exército branco e entregue em 1919 às forças aliadas, que o fizeram explodir de modo a impedir a sua utilização pelos Bolcheviques.
O Couraçado Potemkin seria finalmente desmantelado em 1922.

Serguei Eisenstein realizaria, em 1925, um filme sobre a revolta, chamado Bronenosets Potyomkin, o qual se tornou num marco da história do cinema.

Ver também 

 Bronenosets Potyomkin (1925), um filme de Sergei Eisenstein sobre os acontecimentos a bordo do navio.

Navios de 1900
Navios construídos na Rússia
Couraçados da Marinha Imperial Russa
Couraçados da Rússia na Primeira Guerra Mundial
Revolução Russa de 1905